Okręty US Navy o nazwie USS „Raleigh”, pochodzącej w przypadku pierwszego okrętu od Sir Waltera Raleigha, a w przypadku pozostałych trzech od miasta Raleigh:
 Pierwszy „Raleigh” był 32-działową fregatą żaglową zbudowaną w 1776 i zajętą przez Brytyjczyków w 1778.
 Drugi „Raleigh” (C-8) był krążownikiem pancernopokładowym, który wszedł do służby 1894 i był z przerwami w służbie do 1919.
 Trzeci „Raleigh” (CL-7) był lekkim krążownikiem, który wszedł do służby w 1924, brał udział w II wojnie światowej, w działaniach na Pacyfiku. Został sprzedany na złom w 1946.
 Czwarty „Raleigh” (LPD-1) był okrętem desantowym-dokiem, który był w służbie w latach 1962-1992.

Zobacz też: CSS „Raleigh”.
Raleigh